Umburatiba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Umburatiba (ort), Minas Gerais, 
 Umburatiba (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar